Друцкой-Соколинский — фамилия:

Друцкие-Соколинские — княжеский и дворянский род.
 Друцкой-Соколинский, Василий Михайлович (1844—1907) — князь, русский офицер, исправник Звенигородского и Волоколамского уезда, коллежский советник.
Друцкой-Соколинский, Владимир Андреевич (1880—1943) — князь, российский государственный деятель, Минский губернатор.
 Друцкой-Соколинский, Даниил Андреевич (конец 1680—1752) — князь, российский государственный деятель, губернатор Нижегородской губернии.
 Друцкой-Соколинский, Николай Николаевич (1856— после 1917) — князь, российский государственный деятель, рогачевский уездный предводитель дворянства в 1903—1906 годах.

См. также 
 Друцкий-Соколинский